Josef Frühwirth ist der Name folgender Personen:

* Josef Frühwirth (Fußballspieler) (1907–1944), österreichischer Fußballspieler
 Josef Frühwirth (Politiker) (1929–2007), österreichischer Politiker (ÖVP), Jurist und Hochschullehrer